Разъезд 102 — название населённых пунктов в Казахстане:

 Разъезд 102 — разъезд в Аршалынском районе Акмолинской области.
 Разъезд 102 — разъезд в Казалинском районе Кызылординской области.